— військова авіабаза поблизу міста Кіркук
 Кіркук (місто) — місто Іраку, адміністративний центр мухафази Кіркук
 Кіркук (мухафаза) — мухафаза в Іраку з центром у місті Кіркук
 Кіркук (нафтове родовище) — нафтове родовище в Іраку поблизу міста Кіркук